Себеж — муниципальное образование со статусом городского поселения в Себежском районе Псковской области России.

Административный центр — город Себеж.

География 
Территория городского поселения граничит на западе с городским поселением Сосновый Бор, на севере и юге — с сельским поселением Себежское (бывшими Томсинской, Дубровской, Глембочинской и Лавровской волостями), на востоке — с городским поселением Идрица (бывшими Максютинской и Мостищенской волостями) Себежского района Псковской области.

На территории городского поселения расположено озеро Залосемье (1,3 км², глубиной до 6 м) и др., а также, на южной границе, погранично, — Себежское озеро (15,8 км²) и озеро Ороно или Ворон (5,8 км²).

Население 

Общая численность населения по переписи 2010 года составляла 8354 жителя, в том числе городское население — 76,3 % (6375 жителей города Себеж), сельское население — 23,7 % (или 1979 сельских жителей).

Населённые пункты 
В состав городского поселения Себеж входит 69 населённых пунктов, в том числе 1 город (Себеж) и 68 деревень:

История 
Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года город Себеж и упразднённая Ленинская волость (с центром в д. Ульяновщина) составили единое муниципальное образование Себеж со статусом городского поселения.

Примечания 

Муниципальные образования Себежского района
Городские поселения Псковской области